Foxius ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Foxius (1922–1961), Journalist und Autor
 Armin Foxius (* 1949), Schriftsteller und Pädagoge